Рашковський природний комплекс - поблизу села Рашків (Молдова).
 Рашковський Олександр Саулович - доктор технічних наук.